Laja kan syfta på:

Bolivia 

 Laja, Bolivia, ort, La Paz, 
 Laja, Bolivia, , La Paz,

Chile 

 Laja (kommun i Chile, Región del Biobío), Provincia de Biobío, 
 La Laja (ort i Chile, Región del Biobío), Provincia de Biobío,

Indonesien 

 Pulau Laiya (ö i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar